

Sigle
Distance Measuring Equipment
Durium Marche Estere

Chimica
Dimetossietano
Etere dimetilico

Codici
DME – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Domodedovo di Mosca (Russia)
dme – codice ISO 639-3 della lingua dugwor